El acrónimo PBL puede referirse a:

 Proyect Based learning, Aprendizaje basado en proyectos, una metodología educativa.
 Problem Based learning, Aprendizaje basado en problemas, una metodología educativa.
 Professionalʼnaya basketbolʼnaya liga, La Liga profesional de Baloncesto de Rusia.